Pojem federální shromáždění má více významů:
 Federální shromáždění – název československého parlamentu v letech 1969–1992
 Federální shromáždění (budova) – budova v Praze na Vinohradech u Václavského náměstí, dnes Nová budova Národního muzea 
 Federální shromáždění (Německo) – též Spolkové shromáždění neboli Bundesversammlung
 Federální shromáždění (Švýcarsko)
 Federální shromáždění (Rusko)

Související články 
Národní shromáždění